Dresden puede referirse a:

Lugares 
Alemania
 Dresde, Alemania
 Región de Dresde (Regierungsbezirk Dresden)

Estados Unidos
 Central Nuclear Dresden, Illinois, Estados Unidos.
 Dresden (Kansas), ciudad en el de condado de Decatur, Kansas.
 Dresden (Maine), pueblo en el condado de Lincoln , Maine.
 Dresden (condado de Washington, Nueva York), pueblo.
 Dresden (condado de Yates, Nueva York), villa.
 Dresden (Ohio), villa en el condado de Muskingum, Ohio.
 Dresden (Tennessee), pueblo en el condado de Weakley, Tennessee.

Barcos 
 SMS Dresden (1908), un crucero ligero de la Kaiserliche Marine alemana, botado en 1906.
 SMS Dresden (1918), el segundo y último buque de la clase Köln de cruceros ligeros en ser completados y dados de alta en la Armada Imperial alemana.

Deporte 
 Dinamo Dresde, club de fútbol alemán de la ciudad de Dresde.

Música 
 Dave Dresden, DJ y productor de música electrónica.
 Dresden Staatskapelle, la Orquesta Estatal Sajona de Dresde.
 The Dresden Dolls, dúo musical estadounidense de Boston, Massachusetts.

Historia 
 Bombardeo de Dresde